Ance steht für:
 eine ehemalige französische Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques; siehe Ance (Pyrénées-Atlantiques) 
 den Namensteil einer französischen Gemeinde im Département Haute-Loire; siehe Saint-Julien-d’Ance
 einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Loire; siehe Ance (Loire)
 einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Allier; siehe Ance (Allier)
 den rechten Quellfluss des Cusancin im französischen Département Doubs
 eine Ortschaft im Ventspils novads in Lettland
 Advanced Inflight Alliance, weltweit führender Anbieter für Flugzeugunterhaltungsprogramme